Појам Крвава бајка може да се односи на:
 Крвава бајка (песма)
 Крвава бајка (филм)